Summertown kan syfta på följande platser:

Australien 

 Summertown (ort i Australien), South Australia, Adelaide Hills,

Storbritannien 
 Summertown, Oxford – en stadsdel i norra Oxford, Oxfordshire, England

USA 

 Summertown (ort i USA, Georgia), Emanuel County, 
 Summertown (ort i USA, Tennessee), Lawrence County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar